Křeslo může být:

 křeslo – druh nábytku
 obřadní křeslo – trůn, stolec
 elektrické křeslo – popravčí zařízení
 křeslo (politika) – pomyslné křeslo představující jedno funkční místo v nějakém orgánu státní nebo veřejné moci
 vládní křeslo
 parlamentní křeslo
 členské křeslo v OSN
 křeslo (medicína) – specializovaná zdravotní pomůcka
 klosetové křeslo
 křeslo toaletní
 křeslo sprchové
 zubařské křeslo

v kultuře
 Křeslo pro hosta – někdejší pořad Československé televize
 Křeslo (comeback) – první epizoda českého sitcomu Comeback

jiný význam
 Jidášovo křeslo – mučící nástroj útrpného práva